Район Тоцука
Тоцука (Сідзуока)
Тоцука (Токіо)
Тоцука (Фукусіма)